Der bwin Grand Slam of Darts 2017 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 11. bis zum 19. November in diesem Jahr zum elften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war wie im Vorjahr die Civic Hall in Wolverhampton.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 16:12-legs gegen den Schotten Peter Wright durchsetzte.

Format 
Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier im Jahr, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO an den Start gehen. Von den 32 teilnehmenden Spielern kamen dabei 24 von der PDC und acht von der BDO.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt wurden. In den Gruppen ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung der Gruppenphase. Die besten zwei jeder Gruppe kamen ins Achtelfinale, von wo an dann im K.-o.-System der Sieger des Turniers ermittelt wurde. Der Spielmodus stieg dabei von best of 9 legs in der Gruppenphase über best of 19 legs in den Achtelfinals bis zu best of 31 legs in den Viertelfinals bis zum Finale an.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden £ 50.000 mehr als im Vorjahr ausgeschüttet. Das Gesamtpreisgeld von £ 450.000 verteilte sich wie folgt:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht ausschließlich nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei allen Major-Turnieren der PDC und der BDO in den zwölf Monaten zuvor.

Folglich waren für den Grand Slam of Darts 2017 qualifiziert:

 Die 16 Sieger und Finalisten der PDC Major-Finals (in chronologischer Reihenfolge) sowie die Sieger der European Tour Events und die in der Weltrangliste bestplatzierten Sieger der Players Championship Events, insofern mit den Siegern und Finalisten der Major-Finals nicht 16 Spieler zusammenkamen
 Die 8 Gewinner des Qualifikationsturniers der PDC
 Die insgesamt 8 BDO-Qualifikanten vom Weltmeister über den WM-Finalist bis hin zu den Siegern der zwei TV-Major und den vier bestplatzierten Spielern der BDO-Rangliste

Sieger und Finalisten PDC Major-Finals
  James Wade (Grand Slam of Darts Finalist 2016)
  Dave Chisnall (Players Championship Finals Finalist 2016)
  Corey Cadby (World Youth Championship Sieger 2016)
  Berry van Peer (World Youth Championship Finalist 2016)
  Michael van Gerwen (Weltmeister 2017)
  Gary Anderson (WM-Finalist 2017)
  Peter Wright (UK Open Sieger 2017)
  Gerwyn Price (UK Open Finalist 2017)
  Raymond van Barneveld (World Cup of Darts Sieger 2017)
  Mark Webster (World Cup of Darts Finalist 2017)
  Phil Taylor (World Matchplay Sieger 2017)
  Mensur Suljović (Champions League of Darts Sieger 2017)
  Daryl Gurney (World Grand Prix Sieger 2017)
  Simon Whitlock (World Grand Prix Finalist 2017)
  Rob Cross (European Darts Championship Finalist 2017)
  Michael Smith (Gibraltar Darts Trophy Sieger 2017)

Sieger des PDC-Qualifikationsturniers
  James Wilson
  Robbie Green
  Joe Murnan
  Alan Norris
  Jeffrey de Zwaan
  Darren Webster
  Steve Lennon
  Stephen Bunting

BDO-Qualifikanten
  Glen Durrant (BDO-Weltmeister 2017)
  Danny Noppert (BDO-WM-Finalist 2017)
  Peter Machin (BDO World Trophy Sieger 2017)
  Mark McGeeney (BDO-Weltrangliste)
  Jamie Hughes (BDO-Weltrangliste)
  Scott Mitchell (BDO-Weltrangliste)
  Ross Montgomery (BDO-Weltrangliste)
  Cameron Menzies (BDO-Weltrangliste)

Setzliste 
Die Top 8 qualifizierten Spieler der PDC Order of Merit im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase 
Am ersten Spieltag trafen die Gruppenköpfe auf die BDO-Qualifikanten und die an Position Zwei gesetzten Spieler auf die an Position Drei gesetzten Akteure. Am zweiten Spieltag spielten die Gewinner der ersten Partien gegeneinander, ebenso die Verlierer. Am dritten Spieltag traten dann jene Spieler gegeneinander an, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Gespielt wurde in allen Partien im Modus best of 9 legs.

Gruppe A 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 14. November 2017

Gruppe B 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 14. November 2017

Gruppe C 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 14. November 2017

Gruppe D 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 14. November 2017

Gruppe E 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 13. November 2017

Gruppe F 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 13. November 2017

Gruppe G 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 13. November 2017

Gruppe H 

1. Spieltag 11. November 2017

2. Spieltag 12. November 2017

3. Spieltag 13. November 2017

Finalrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender waren auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf pdc.tv
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2017